Furtună este un nume de familie, purtat de:
 Angela Furtună (1957, Suceava), scriitoare, eseistă, publicistă, critic literar, grafician și artist vizual
 Dumitru Furtună (1890, Tocileni1965), un preot, teolog, istoric, publicist și folclorist român
 Enric Furtună, pseudonimul lui Henric Pekelman, ,  (1881, Botoșani1965, São Paulo), un poet și autor dramatic român
 Horia Furtună (1888, Focșani1952, București), un poet, prozator dramaturg și mason român
 Mihai Furtună,  (1955, [?], R.M.), un politician moldovean, Viceprimar al municipiului Chișinău începând cu septembrie 2001
 Mirela Furtună (1980, [?]), un deputat român (ales în 2016)
 Ștefan Furtună (secolul al XIX-lea1907), un soldat român in Războiul de Independență al României (187778), decorat pentru bravură
  (1999, R.M.), fotbalist moldovean

Vezi și 
 listă de nume românești - litera F